Wohnsiedlung Glaubten steht für:

 Wohnsiedlung Glaubten I
 Wohnsiedlung Glaubten II
 Wohnsiedlung Glaubten III